Chibsah ist der Familienname folgender Personen:

 Raman Chibsah (* 1993), ghanaischer Fußballspieler
 Yussif Chibsah (* 1983), ghanaischer Fußballspieler